
Termin AED ima više značenja.

 Aed, pevač ili pesnik kod starih Grka.
 Cistamin, oznaka hemikalije.